Arraia-morcego pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Aetobatus narinari
 Dasyatis geijskesi

Desambiguações de espécies